Marsters ist der Familienname folgender Personen:

 James Marsters (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler und Musiker
 Nathan Marsters (1980–2009), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Masters